El Campionat Mundial de Ral·lis 1989 va començar el 6 de gener amb la 39a edició del ral·li de Suècia i va finalitzar amb el Gal·les el 23 de novembre.
El pilot Miki Biasion va guanyar el campionat al segon classificat, Juha Kankkunen a més de 40 punts. El ral·li d'Austràlia va substituir el ral·li dels Estats Units.

Puntuació

Referències

Enllaços externs 
 
 

1989
Competicions esportives del 1989